Морско́й зуёк () — птица рода зуйки (Charadrius) из семейства ржанковых (Charadriidae).

Небольшая птица размером с воробья, обитающая на открытых и низменных побережьях солоноватых и солёных водоёмов. Перелётная птица.

У самца окраска верхней стороны тела буровато-серая с рыжеватым зашейком, нижняя сторона тела, лоб и полоса над глазами белые, от клюва через глаза идёт чёрная полоса, темя тоже чёрное. По бокам груди имеются два тёмных пятна, ноги и клюв — чёрного цвета. Расцветка самки почти такая же, только на темени отсутствует чёрный цвет.

Гнездо зуйка выглядит как небольшое углубление с камешками или обломками раковин. Самка откладывает 3 бледно-оливковых или глинисто-желтоватых с тёмными крапинками яйца.

См. также 
 Малый зуёк
 Уссурийский зуёк

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Морской зуёк

Ржанковые
Птицы Евразии
Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки
Птицы Африки
Птицы Австралии
Животные, описанные в 1758 году
Красная книга Оренбургской области